Кисень, хімічний елемент
 Oxygen Project, система графічного оформлення для KDE